Nagorny (kraj Kamtsjatka) - plaats in Rusland
 Sportpaleis Nagorny - stadion in Nizjni Novgorod, Rusland
 Nagorny Park - park in Barnaul, Rusland
 Nagorny (district) - district van Moskou, Rusland

 Janusz Nagórny - Pools theoloog
 Yevgeny Nagorny - Russisch seriemoordenaar
 Vitus Nagorny - Duits voetballer